Horvátország
Požega, város és község, Pozsega-Szlavónia megye székhelye

 Szerbia
Požega, város Zlatibor körzetben
Požega, település a Raškai körzet Novi Pazar-i községében